Název Bílá voda má více významů:

vodní toky
 Bílá voda (přítok Bobravy) – pravostranný přítok Bobravy v okrese Brno-venkov
 Bílá voda (přítok Kladské Nisy) – pravostranný přítok Kladské Nisy v okrese Jeseník a v Polsku v Opolském vojvodství
 Bílá voda (přítok Mumlavy) – pravostranný přítok Mumlavy v okrese Semily
 Bílá voda (zdrojnice Punkvy) – zdrojnice řeky Punkvy v okresech Prostějov a Blansko

přírodní rezervace
 Bílá voda (přírodní rezervace) – u Holštejna v okrese Blansko

jiné
 bílá voda (vodohospodářství) – užitková voda vzniklá recyklací (přečištěním) odpadní tzv. šedé vody

Související články 
 Bílá Voda (rozcestník)